Billigheim ist ein Gemeinde- und Ortsname:

 Billigheim, Gemeinde im Bauland im Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Billigheim (Billigheim-Ingenheim), frühere Gemeinde und Ortsteil der Gemeinde Billigheim-Ingenheim, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz